В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1376 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 1376 году

Январь 
 24 января — Фицалан, Ричард, 10-й граф Арундел — граф Арундел (1331—1336), граф Суррей (1361—1376), главный дворецкий Англии (1331—1376), военачальник и дипломат
  — Хантавади ский полководец, завоеватель и генерал-губернатор Таунгу (1375—1376); казнён

Март 
 1 марта —  — епископ Данкелда (1370—1376)
 10 марта —  — епископ Лозанны (1342—1347), епископ Карпантра (1347—1357), епископ Каркассона (1357—1361), архиепископ Тулузы (1361—1376)
 14 марта —  (20) — незаконнорожденный сын императора Трапезунда Алексея III Великого Комнина, имевший титул деспота с рождения; убит

Апрель 
 6 апреля —  — епископ Вроцлава (1342—1376)

Май 
 3 мая —  — архиепископ Санса (1344—1376)
 29 мая —  — землевладелец и политический деятель Англии, лорд-Верховный Судья Ирландии (1351—1354)
 30 мая —  — младшая дочь Жана II де Понтьё, графа дОмаль, графиня-консорт Вандома (1353—1364), графиня-консорт Кастра (1356—1364), жена Жана VI де Вандом, регент Вандома и Кастра (1371—1372)

Июнь 
 8 июня — Эдуард Чёрный Принц — старший сын короля Англии Эдуарда III, принц Уэльский (1343—1376), принц Аквитании (1362—1375), первый герцог Корнуольский (1337—1376), граф Честер (1333—1376), военачальник Столетней войны.

Июль 
 3 июля — Генрих II — ландграф Гессена {!328 1376)
 22 июля —  — лорд-казначей Англии (1360—1363), лорд-канцлер Англии (1363—1367), епископ Или (1362—1366), архиепископ Кентерберийский (1366—1368), кардинал San Sisto Vecchio (1368—1376)

Август 
 10 августа —  — епископ Шартра (1369/1370—1376)
 12 августа —  — епископ Аосты (1375—1376)

Сентябрь 
 7 сентября — Жан III де Грайи —  — капталь де Бюш (1343), виконт Беножа и Кастильона, граф Бигора с 1369 года, французский полководец в Столетней войне (на стороне Англии). Рыцарь-основатель Ордена Подвязки. Умер в французском плену плену
 17 сентября —  — архиепископ Гнезненский (1342—1374)
 24 сентября —  — епископ Осера (1373—1376)
 30 сентября —  — графиня-консорт Нассау-Дилленберг (1343—1351), жена Оттона II фон Нассау, регент графства (1351—1362)

Ноябрь 
 19 ноября —  — архиепископ Сарагосы (1345—1347), архиепископ Нарбонны (1347—1375), архиепископ Руана (1375), кардинал-священник Saint-Clément (1375—1376)

Декабрь 
 24 декабря — Трухзес, Генрих — швабский священник и хронист швейцарского происхождения,

Дата неизвестна или требует уточнения 
  — султан Мальдивских островов (1374—1376); убит женой.
  — сеньор Аргоса и Нафплиона (1356—1376), титулярныйГерцог Афин (1356—1376).
 Гияс-ад-дин Джахангир — старший сын среднезиатского правителя Тамерлана.
  — аббатиса  (1358—1376), драматург религиозных пьес
  — епископ Гурка (1364—1376)
 Кено I том Брок — первый вождь племён Брокмерланда.
 Людовик д’Эврё — наваррский инфант, младший сын короля Наварры Филиппа III д’Эврё, Сеньор Ането. В 1343 году отец дал ему титул графа де Бомон-ле-Роже. Родоначальник испанского рода Бомонов, герцог Дураццо (по праву жены) (1366—1376).
  — итальянский художник
  — итальянский религиозный писатель
 Ниссим бен Реувен — крупный испанский раввин и комментатор Талмуда.
 Пьер Раймон II — Граф Комменжа (1342—1376),
 Салман Саваджи — иранский поэт.
 Чентурионе II Дзаккариа — барон Дамалы и барон Халандрицы (1345—1376), великий коннетабль Ахеи (1340—1376)
 Ян II Освенцимский — Князь Освенцимский (1372—1376)

См. также 
 Список умерших в 1375 году
 Список умерших в 1377 году

1376